Влади́мир Рафаи́лович Зо́тов (, Санкт-Петербург — ) — русский писатель и журналист.

Биография 
Сын Рафаила Михайловича Зотова; родился  года.

Воспитывался в Царскосельском лицее, откуда был выпущен в 1841 году. На службе пробыл до 1861 года, после чего посвятил себя исключительно литературе, работая в качестве поэта, драматурга, романиста, критика, историка, фельетониста и редактора разных изданий. Ещё будучи в лицее, помещал мелкие стихотворения в «Маяке» и «Северной Пчеле» и напечатал отдельным изданием поэму в стихах «Две колонны» (Александровская и Вандомская, СПб. 1841).

В 1842 году была поставлена на императорской сцене его первая драма в стихах «Святослав». Всего Зотов написал в стихах и прозе 41 театральную пьесу, из которых 27 были сыграны на русской сцене, среди них оригинальные драмы: «Новгородцы» (1844), «Жизнь Мольера» (1843), «Дочь Карла Смелого» (1843), «Сын степей» (1844), «Расин» (1851), «Шкипер» (, 1844), «Чума в Милане» (1844).

Вместе с графом Соллогубом В. Р. Зотов написал либретто для рубинштейновской «Куликовской битвы». В 1856 году был премирован драматический пролог его «30-е августа 1856», на столетний юбилей русского театра.

Написал также много романов и повестей, разбросанных в «Репертуаре» (1842 и 1843), «Литературной газете» (1848 и 1849), «Отечественных записках»: «Вольтижёрка» (1849), «Старый дом» (1850 и 1851), «Докторша» (1865) и др.

В 1843 году редактировал «Театральную Летопись», в 1847 — «Литературную газету», с 1850 по 1856 гг. принимал деятельное участие в издании «Пантеона», работая в то же время в «Отечественных записках» и «Санкт-Петербургских Ведомостях», редакции Краевского, где помещал статьи по истории литературы и журналистики (1855—1857).

В «Сыне Отечества» Старчевского Зотов поместил много критических и политических статей и «Заграничные письма» (1857).

С 1858 года издавал и редактировал журнал «Иллюстрация», с 1862 года — газету «Иллюстрированный листок». В 1863 году объединил оба издания в «Иллюстрированную газету». Редактировал также «Иллюстрированную неделю», «Иллюстрированный вестник» и «Северное сияние», в котором почти один составлял статьи по истории русской литературе и прочим отделам. С 1873 года был секретарём редакции газеты «Голоса».

Позже В. Р. Зотов — постоянный сотрудник «Исторического вестника» и «Наблюдателя». Энциклопедически образованный, Зотов деятельно участвовал в лексикографических изданиях, был в 1861—1864 гг. помощником редактора «Энциклопедического словаря», почти единолично составил III том «Настольного словаря» Толя, в «Словаре» Березина поместил много статей и написал всю букву «Л» подряд до слова Литва.

Полезным трудом является его «История всемирной литературы» (1876—1882), составленная по важнейшим историко-литературным пособиям. Воспоминания Зотова помещены в «Историческом вестнике» (1890, № 1-6): «Петербург в сороковых годах». Очерк пятидесятилетия литературной деятельности Зотова там же, № 11, С. Шубинского.

По воспоминаниям Н. А. Морозова был по рекомендации А. Ольхина хранителем архива партии Народная воля.

Умер  года. Похоронен на петербургском Успенском кладбище.

Адреса в Санкт-Петербурге 
1849 год — дом М. Ф. Немковой — Никольская улица, 3.

Сочинения 
 Калиостро, его жизнь и пребывание в России // Русская старина, 1875. — Т. 12. — № 1. — С. 50—83.
 Лев Александрович Мей и его значение в русской литературе: (Критико-биогр. очерк): С 2 портр., автогр. и Библиографией сочинений Л. А. Мея, сост. П. В. Быковым] / В.Р. Зотов. — Санкт-Петербург: Н. Г. Мартынов, 1887.
 Либеральный цензор и профессор-пессимист. (Биографический очерк) // Исторический вестник. — 1893. — Т. 54. — № 10. — С. 194—210.
 Мемуары исчезнувшего // Исторический вестник, 1892. — Т. 48. — № 4. — С. 245—262.
 Надежда Дмитриевна Хвощинская. (Из воспоминаний старого журналиста) // Исторический вестник, 1889. — Т. 38. — № 10. — С. 93-108.
 Нестор русской журналистики // Исторический вестник, 1889. — Т, 38. — № 11. — С. 356—374.
 Общественная жизнь в Англии в конце прошлого века // Исторический вестник, 1886. — Т. 23. — № 2. — С. 432—465.; Ibid. — Т. 24. — № 4. — С. 193—221.
 Общественная жизнь в Англии в первое десятилетия XIX века // Исторический вестник, 1889. — Т. 35. — № 3. — С. 723—747.; Ibid. — Т. 36. — № 4. — С. 190—210; № 5. — С. 399—418.
 Петербург в сороковых годах. (Выдержки из автобиографических заметок) // Исторический вестник, 1890. — Т. 39. — № 1. — С. 29-53.; Ibid. — № 2. — С. 324—343; Ibid. — № 3. — С. 553—572; Ibid. — Т. 40. — № 4. — С. 93—115; Ibid. — № 5. — С. 290—319; Ibid. — № 6. — С. 535—559.
 Преступления печати // Исторический вестник, 1893. — Т. 51. — № 3. — С. 829—835.
 Сказания иноземцев о России XVIII столетия. Кавалер д Эон и его пребывание в Петербурге // Русская старина, 1874. — Т. 10. — № 8. — С. 743—771; Т. 11. — № 12. — С. 740—745.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Царскосельского лицея
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Русские поэты
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)